Le nom de Messerschmidt est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique):
 Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783), sculpteur germano-autrichien.
 Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735), médecin et un naturaliste allemand.

Homonymie de patronyme